

Вейнсбург — місто, штат Пенсільванія
 Вейнсбург — селище, штат Огайо